Са́ндерс () — англійське, нідерландське або північнонімецьке патронімічне прізвище, у буквальному значенні — «син Александера». Прізвище походить від варіанту скорочення імені xander, яке пов'язане з грецьким «Ἀλέξανδρος» (Aléxandros), у значенні «захисник людей».

Відомі носії прізвища 
	
 Берні Сандерс (;  1941) — американський політик, кандидат на праймеріз Демократичної партії в 2016.
  (;  1942) — американський письменник і художник.
 Волтер Джеремі Сандерс (;  1936) — американський бізнесмен.
 Гарланд Сандерс (; 1890—1980) — американський підприємець, засновник KFC.
 Джозеф Сандерс (; 1773—1853) — британський художник, гравер, ілюстратор, видавець і професор образотворчого мистецтва.
 Джордж Сандерс (; 1906—1972) — британський актор, володар премії «Оскар» (1951).
 Едвард Сандерс:
 Едвард Сандерс (; 1930—1954) — американський боксер, олімпійський чемпіон (1952).
  (;  1993) — британський актор і співак.
  (;  1995) — американський актор.
 Коррі Сандерс (; 1966—2012) — південноафриканський професійний боксер важковаговик.
 ; (;  1962) — американський аніматор, актор озвучення, сценарист, режисер і продюсер.
 Люк Сандерс (;  1945) — бельгійський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Патрік Сандерс (;  1966) — старший офіцер британської армії, начальник Генерального штабу з червня 2022 року.
 Рональд Сандерс (;  1948) — дипломат Антигуа і Барбуда.
  (;  1971) — британський кінорежисер.
 Саммер Сандерс (;  1972) — американська плавчиня, олімпійська чемпіонка (1992).
 Сара Гакабі Сандерс (;  1982) — американська політична діячка, член Республіканської партії.

Див. також 
 Сондерс

Примітки 

Патронімічні прізвища